Зинаида Шевцова: Шевцова, Зинаида Алексеевна (1927—?) — Герой Социалистического Труда.
 Шевцова, Зинаида Всеволодовна (1929—2023) — советский и абхазский учёный.